Ignacio de la Llave ist der Name folgender Personen:

* Ignacio de la Llave (1818–1863), mexikanischer General

Ignacio de la Llave ist der Name folgender geographischen Objekte in Mexiko:

 Ignacio de la Llave (Tamaulipas), Ort im Municipio El Mante 
 Ignacio de la Llave (Veracruz), Ort im Municipio Ignacio de la Llave
 Municipio Ignacio de la Llave, Verwaltungseinheit in Veracruz 

Siehe auch:
 Teatro Ignacio de la Llave, Opernhaus in Orizaba, Mexiko